Сезон НБА 1985—1986 був 40-м сезоном в Національній баскетбольній асоціації. Переможцями сезону стали «Бостон Селтікс», які здолали у фінальній серії «Х'юстон Рокетс» із рахунком 4 перемоги проти 2.

Регламент змагання
Участь у сезоні брали 23 команди, розподілені між двома конференціями — Східною і Західною, кожна з яких у свою чергу складалася з двох дивізіонів.

По ходу регулярного сезону кожна з команд-учасниць провела по 82 гри (по 41 грі на власному майданчику і на виїзді).

До раунду плей-оф виходили по вісім найкращих команд кожної з конференцій, причому переможці дивізіонів посідали місця угорі турнірної таблиці конференції, навіть при гірших результатах, ніж у команд з інших дивізіонів, які свої дивізіони не виграли. Плей-оф відбувався за олімпійською системою, за якою найкраща команда кожної конференції починала боротьбу проти команди, яка посіла восьме місце у тій же конференції, друга команда конференції — із сьомою, і так далі. У першому раунді плей-оф переможець кожної пари визначався у серії ігор, яка тривала до трьох перемог однієї з команд. У подальших раундах, включаючи фінали конференцій, для перемоги у кожній парі команді потрібно було виграти чотири зустрічі.

Чемпіони кожної з конференцій, що визначалися на стадії плей-оф, для визначення чемпіона НБА зустрічалися між собою у Фіналі, що складався із серії ігор до чотирьох перемог.

Регулярний сезон
Регулярний сезон тривав з 25 жовтня 1985 по 13 квітня 1986, найкращий результат по його завершенні мали «Бостон Селтікс».

Підсумкові таблиці за дивізіонами

Підсумкові таблиці за конференціями

Легенда:
z – Найкраща команда регулярного сезону НБА
c – Найкраща команда конференції
y – Переможець дивізіону
x – Учасник плей-оф

Плей-оф

Переможці пар плей-оф позначені жирним. Цифри перед назвою команди відповідають її позиції у підсумковій турнірній таблиці регулярного сезону конференції. Цифри після назви команди відповідають кількості її перемог у відповідному раунді плей-оф. Курсивом позначені команди, які мали перевагу власного майданчику (принаймні потенційно могли провести більшість ігор серії вдома).

Лідери сезону за статистичними показниками

Нагороди НБА

Щорічні нагороди

Найцінніший гравець: Ларрі Берд, «Бостон Селтікс»
Новачок року: Патрік Юїнг, «Нью-Йорк Нікс»
Захисний гравець року: Елвін Робертсон, «Сан-Антоніо Сперс»
Шостий гравець року: Білл Волтон, «Бостон Селтікс»
Найбільш прогресуючий гравець: Елвін Робертсон, «Сан-Антоніо Сперс»
Тренер року: Майк Фрателло, «Атланта Гокс»
Перша збірна всіх зірок:
F – Ларрі Берд, «Бостон Селтікс»
F – Домінік Вілкінс, «Атланта Гокс»
C – Карім Абдул-Джаббар, «Лос-Анджелес Лейкерс»
G – Айзея Томас, «Детройт Пістонс»
G – Меджик Джонсон, «Лос-Анджелес Лейкерс»
Друга збірна всіх зірок:
F – Чарльз Барклі, «Філадельфія Севенті-Сіксерс»
F – Алекс Інгліш, «Денвер Наггетс»
C – Хакім Оладжувон, «Х'юстон Рокетс»
G – Сідні Монкріф, «Мілвокі Бакс»
G – Елвін Робертсон, «Сан-Антоніо Сперс»
Збірна новачків НБА:
Джо Думарс, «Детройт Пістонс»
Чарльз Оуклі, «Чикаго Буллз»
Патрік Юїнг, «Нью-Йорк Нікс»
Ксав'єр Макденіел, «Сіетл Суперсонікс»
Карл Мелоун, «Юта Джаз»
Збірні всіх зірок захисту:
Перша збірна:
Пол Прессі, «Мілвокі Бакс»
Кевін Макейл, «Бостон Селтікс»
Марк Ітон, «Юта Джаз»
Сідні Монкріф, «Мілвокі Бакс»
Моріс Чікс, «Філадельфія Севенті-Сіксерс»
Друга збірна:
Майкл Купер, «Лос-Анджелес Лейкерс»
Білл Ганзлік, «Денвер Наггетс»
Манут Боул, «Вашингтон Буллетс»
Елвін Робертсон, «Сан-Антоніо Сперс»
Денніс Джонсон, «Бостон Селтікс»

Гравець тижня

Гравець місяця

Новачок місяця

Тренер місяця

Посилання 
Детальна статистика сезону НБА на сайті www.basketball-reference.com